Qımılqışlaq – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Qımılqışlaq – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian